

Російський — селище, Аксайський район, Ростовська область
 Російський — селище, Октябрський район, Оренбурзька область